Il singolare dello USTA LA Tennis Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Michael Russell era il detentore del titolo, ma ha deciso di partecipare all'Open di Francia 2010.

Donald Young ha battuto in finale 6–4, 6–4 Robert Kendrick.

Teste di serie

  Jesse Levine (secondo turno)
  Brian Dabul (secondo turno)
  Kevin Kim (primo turno)
  Donald Young (campione)

 Robert Kendrick (finale)
 Alex Kuznetsov (quarti di finale)
 Nick Lindahl (secondo turno)
 Peter Polansky (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

USTA LA Tennis Open 2010